North American Hockey League ist der Name folgender Eishockeyligen:
* North American Hockey League (Profiliga), eine ehemalige nordamerikanische Eishockey Minor League
 North American Hockey League (Juniorenliga), US-amerikanische Junioreneishockeyliga
 die englische Bezeichnung für die kanadische Profiliga Ligue Nord-Américaine de Hockey